Ватутинки — топоним.
 Ватутинки — деревня в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения Десёновское.
 Ватутинки — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы, на территории поселения Десёновское, недалеко от города Троицка.
 «Ватутинки» — проектируемая станция Московского метрополитена на Коммунарской линии. Расположится в поселении Десёновское Новомосковского административного округа вдоль Калужского шоссе.

См. также 
 Новые Ватутинки — район поселения Десёновское — административной единицы в составе Новомосковского административного округа Москвы.